DEFCON, een militaire term
Defcon (computerspel), een computerspel
Defqon.1 Festival, een dancefestival in Nederland
DEF CON, een van de grootste hacker-conferenties ter wereld